Корми ( , местн. Ħar Qurmi, ) — город республики Мальта, занимает 3-е место в стране по численности населения. Город находится в центре острова Мальта.

Старшее поколение жителей города разговаривает на диалекте Корми мальтийского языка.

История 
Первое письменное упоминание о городе было произведено в 1417 году, в городе проживало около 100 мужчин, гвардейцев национальной гвардии.

В 1743 году Великий Магистр Мальтийского ордена Мануэль Пинто де Фонсека присвоил Корми статус города и переименовал его в «Città Pinto».

После 1850 года Корми становится одним из самых крупных торговых и ремесленных центров на Мальте, с водо- и электроснабжением, что было редкостью в те времена. Были популярны конные скачки.

Культура 
Корми имеет наибольшее количество хлебопекарен в стране и признаётся мальтийской столицей хлебопекарства. Некоторые хлебопекарни все ещё работают традиционным способом с использованием древесного топлива.

В Корми также проводятся популярные среди туристов ежегодные фестивали: двухдневный «Винный фестиваль Корми» и «Птичий фестиваль».

Известные жители и уроженцы 
 Оливия Льюис — мальтийская певица

Города Мальты